Come vi piace – opera teatrale di William Shakespeare
Come vi piace (As You Like It) – film del 1936 diretto da Paul Czinner
As You Like It - Come vi piace – film del 2006 diretto da Kenneth Branagh